Carluccio può riferirsi a:
Carluccio – variante del nome proprio di persona italiano maschile Carlo

Persone
Angela Carluccio – avvocato e politico italiano, figlia di Bruno
Antonio Carluccio – cuoco e imprenditore italiano
Bruno Carluccio – politico italiano
Francesco Carluccio – compositore e docente italiano
Gaetano Carluccio, conosciuto con lo pseudonimo di Alessio – cantautore italiano
Luigi Carluccio – critico d'arte italiano